Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Beleg Cuthalion – elf, bohater Silmarillionu
 Beleg – król Arthedainu
Inne
 Beleg – miejscowość na Węgrzech